Comitatul Tazewell este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii, care au fost denumite după doi politicieni americani, tată și fiu, Henry Tazewell și Littleton Waller Tazewell, ambii din Virginia.

 Comitatul Tazewell, statul 
 Comitatul Tazewell, statul

Vezi și 
 ''Tazewell